Соревнования по метанию молота у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 6 и 7 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в метании молота являлся Павел Файдек из Польши.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 76,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 6 августа 2018 года. В сектор вышли 30 участников.

Финал 
Основные соревнования в метании молота у мужчин состоялись 7 августа 2018 года. Лидер сезона поляк Войцех Новицкий стал единственным финалистом, кому удались броски за 80 метров: 80,00 м — во второй попытке, 80,12 м — в третьей. В Берлине он одержал первую крупную победу в карьере; до этого были бронзовые медали с Олимпийских игр, двух чемпионатов мира и предыдущего чемпионата Европы. Соотечественник Новицкого, трёхкратный чемпион мира Павел Файдек, в этот раз занял второе место. Эта медаль стала для него третьей на чемпионатах Европы. 42-летний Иван Тихон из Белоруссии выступил на своём пятом континентальном первенстве (с 1998 года) и занял шестое место.

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание молота на чемпионатах Европы по лёгкой атлетике